Röttbach steht für:
 Röttbach, Ortsteil von Kreuzwertheim im Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Röttbach (Main), rechter Zufluss des Mains im Landkreis Main-Spessart, Bayern

Siehe auch:
 Röthbach 
 Rottbach